Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:52 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:15, а финал — 28 марта в 19:31.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

200 м, вольный стиль, женщины